HMS Royal Sovereign je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Royal Sovereign (1637) 
 HMS Royal Sovereign (1701) 
 HMS Royal Sovereign (1786) 
 HMS Royal Sovereign (1891) 
 HMS Royal Sovereign (1915) 

Royal Sovereign